Фелица́та Виржи́ния Гюлле́нь-Сор, урождённая Ришар (); не позже 1805, Париж — ) — балерина, балетмейстер и педагог, представительница французской школы классического танца, сыгравшая большую роль в формировании Московской балетной школы.

Биография 
Официальной датой рождения Фелицаты Гюллень-Сор считается 9 марта 1805 года. Однако профессор музыки Гонконгского университета Георг Предота () считает, что она скрыла настоящую дату рождения, чтобы преуменьшить свой возраст. Согласно копии свидетельства о рождении, сохранившейся в РГАЛИ, Гюллень-Сор родилась 9 фримера 12 года по французскому республиканскому календарю.

Её первым педагогом был отец, известный танцовщик и балетмейстер, ученик Ж.-Ж. Новерра, Жан-Батист Гюллень (наст. имя — Жан Ришар). Затем занималась у знаменитого танцовщика и педагога Жана-Франсуа Кулона, который после 1807 года вёл класс усовершенствования в Парижской Опере.

В 1812 году дебютировала в «Национальном Театре», как тогда называлась Парижская Опера. Между 1813 и 1815 вышла замуж за гитариста и композитора Фернандо Сора,  родила дочь Катрин. В 1816 вслед за мужем, который покинул Париж годом ранее, Фелицата переехала в Лондон. Так как их брак некоторое время хранился в тайне ради продолжения успешной карьеры обоих супругов, продолжала выступать под псевдонимом, взятым ещё её отцом. Дополнила его фамилией мужа, став Гюллень-Сор, только после успеха балета Сора «Сендрильона», который был написан специально для неё.

В 1823 году получает приглашение  и семья Соров вместе  танцовщиком Жозефом Ришаром, также получившим ангажемент, переезжает в Москву.

Здесь заявила о себе как о талантливой танцовщице, исполняя лирико-комедийные роли, требовавшие выразительной пантомимной игры. Журнал «Вестник Европы» (№ 18, октябрь 1823) отмечал: «Госпожа Гюллень-Сор смело выдержит сравнение с нашими ученицами Терпсихоры, которые, однако ж, и сами не испугаются сравнения в некоторых пунктах, хотя, впрочем, они же не сочтут излишним кое-что и перенять у парижской гостьи…» Известный литератор С. Т. Аксаков восторженно писал о её исполнении: «Она восхитила нас, мы ни в ком не видывали такого счастливого соединения силы и приятности, чистоты и выразительности. Все движения её исполнены жизни».

Начав работать в Московской императорской труппе, Гюллень-Сор не только исполняла заглавные партии в балетах, но и практически сразу же стала проявлять себя как постановщик, став первой в России женщиной — постановщиком балетов.

С 1824 года была педагогом и балетмейстером-постановщиком в Крепостном театре князя Юсупова в Архангельском.

В 1824 году совместно с Иваном Лобановым перенесла на московскую сцену популярный балет своего супруга «Сандрильона» (Золушка), взяв за основу хореографию Альбера. Премьера состоялась 31 января 1824 в Театре на Моховой (в то время здание Большого театра на Петровской площади ещё только строилось, и представления Императорского Московского театра давались преимущественно на этой сцене), в главной роли была сама балерина.

В день открытия московского Большого театра, 6 января 1825 года, этот балет шёл вторым отделением, вслед за специально поставленным по торжественному поводу представлением-прологом «Торжество муз», где Гюллень-Сор исполняла роль музы Терпсихоры. Музыкальный критик В. Одоевский писал об этом событии: «Блеск костюмов, красота декораций, словом, все театральное великолепие здесь соединилось, как равно и в прологе». Программа открытия была повторена и на следующий день, 7 января 1825 года.

Заняв положение прима-балерины Московской балетной императорской труппы, Ф. Гюллень-Сор сыграла огромную роль в становлении и формировании Московского балета. До этого московская императорская труппа ставила балеты, уже прошедшие в петербургском отделении императорских театров, и занимала вторичное место в русском балете. Фелициата Гюллень-Сор стала переносить на московскую сцену балеты европейских постановщиков, в которых она танцевала в Париже и Лондоне. По её требованию московская императорская труппа отказалась от перенесения на московскую сцену спектаклей петербургского театра, пополняя репертуар постановками, в которых блистала Гюллень-Сор.

Особое развитие московский балет получил с началом реакции на восстание декабристов в Петербурге в 1825 году. После восстания приближенный ко двору Петербург ещё долго испуганно расценивал любое проявление свободы и самоличные контакты с Европой как «вольнодумство» и «смуту», в то время как удаленная от царедворцев Москва жила собственной жизнью и сохраняла определённые свободы. Возможности Московской императорской труппы оказались значительно шире, её сцена использовала новые балетные достижения, европейские сценические новшества и все то, что категорически не допускала Петербургская. «Различия в направленности петербургского и московского балета приобретают все более резкий характер, приводя зачастую к полному расхождению во взглядах на одно и то же сценическое произведение, на толкование одного и того же образа. Отсюда возникли те противоречия между Петербургом и Москвой, которые в значительной степени нарушали планомерное развитие русского балета» — писал балетный теоретик Ю.Бахрушин. Так же считает и педагог балета Диана Хазиева: «В менее чопорной Москве сильнее проявлялись, так сказать, демократические тенденции: ставились, например, комические балеты из крестьянской жизни, которые в северной столице были редкостью». Возможности, предыдущий опыт и европейские связи Ф. Гюллень-Сор оказались как нельзя кстати в создавшейся ситуации. Помимо переноса на сцену Большого театра европейских балетных спектаклей она немало постановок осуществила самостоятельно. Неоднократно ездила в европейские театры, где её помнили, результатом поездок становились новые постановки на сцене московского Большого театра; впервые на московской балетной сцене в её постановках стали проявляться черты начинающегося в балете романтизма, поэтому отечественная балетная критика называет её хореографом преромантического направления, хотя и относит к классической хореографии. В 1836 году Гюллень-Сор ездила в Париж со своей ученицей Е.Санковской, которую знакомила с европейским балетом и искусством балерин М. Тальони, К. Гризи, Ф. Эльслер.

С 1825 по 1838 год преподавала в Московском театральном училище, где среди её учениц были Г. И. Воронина (будущий педагог П. П. Лебедевой), Т. С. Карпакова, Е. А. Санковская. Говоря о значении её педагогической деятельности, Балетная энциклопедия сообщает: «Пластика и техника балета эпохи романтизма стали известны благодаря балерине и педагогу Ф. И. Гюллень-Сор».

В 1827 году рассталась с мужем: Фернандо Сор вернулся в Париж, тогда как карьера Фелицаты навсегда осталась связана с Россией и Москвой, где она прожила до конца своих дней, приняв российское подданство.

Оставила сцену в 1835 году, закончила педагогическую деятельность в училище в 1838 году. В 1839 году, после смерти супруга, вышла замуж за профессора Гертеля, после чего обозначалась в официальных бумагах как Гюллень-Гертель Фелицата Ивановна. В конце жизни преподавала в Екатерининском институте.

Среди московских адресов Ф.-В. Гюллень-Сор — Петровка, 15 (дом не сохранился). Кроме того, какое-то время она проживала в доме № 8 по Большой Дмитровке, в начале 1830-х годов числившемся за Дирекцией Императорских театров и где жили воспитанники Московской театральной школы и её преподаватели.

Репертуар

Парижская опера 
 «Амур и Психея» балетмейстера Пьера Гарделя.
 «Поль и Виргиния» балетмейстера Жан-Пьера Омера.
 «Сандрильона» балетмейстера Альбера.
 6 февраля  — Pas comique в опере Николя Изуара и  «Волшебная лампа», хореография Пьера Гарделя.

Большой театр 
 26 августа  — Эдельмона, «Отелло, или Венецианский мавр», балетмейстер Фортунато Бернаделли по балету Cальваторе Вигано.
  — Флора, «Зефир и Флора» на музыку Катерино Кавоса и Николая Кубишты.
 11 декабря  — Аспазия, «Чёрная шаль, или Наказанная неверность» на сборную музыку по стихам А. С. Пушкина, балетмейстер Адам Глушковский.
 24 января  — Китри, «Свадьба Гамаша» в собственной постановке по балету Луи Милона.

Постановки 
 1824 — «Сандрильона» , Театр на Моховой; спектакль неоднократно возобновлялся в Большом театре
 1829 — «Амур и Психея» на сборную музыку, по хореографии П. Гарделя, совместно с И. К. Лобановым
 1832 — «Поль и Виргиния», балет А. Дарондо по Ж. Омеру (фр.: Jean-Pierre Aumer)
 1832 — «Венецианский карнавал» по хореографии Л.Милона (музыка сборная)
 «Геркулес и Омфала»
 1834 — «Женщина-лунатик, или Сомнамбула» Ф. Герольда
 1834 — «Забавы султана, или Продавец невольников» А. Е. Варламова;
 24 января 1835 года — «Дон Кихот Ламанчский, или Свадьба Гамаша», композитор Ф. Лефевр, по Милону, сама исполнила партию Китри
 15 апреля 1836 — «Фенелла», балет в 4 актах на музыку оперы «Фенелла» («Немая из Портичи») Д. Ф. Обера
 6 сентября 1837 — «Сильфида» (по Ф. Тальони, музыка Ж. Шнейцхоффера)
 1838 — «Хитрый мальчик и людоед» («Мальчик-с-пальчик») А. С. Гурьянова и А. Е. Варламова
 1839 — «Розальба»

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 

Преподаватели Московского театрального училища
Балетмейстеры Большого театра
Женщины-хореографы
Иммигрировавшие в Россию из Франции